Magdalena Maleeva era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Tamarine Tanasugarn.

Il singolare del torneo di tennis DFS Classic 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Marija Šarapova che ha battuto in finale 4–6, 6–2, 6–1  Tatiana Golovin.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

DFS Classic 2004